

Patronyme 

 Inès Houessou Aboh, une femme politique béninoise ;
 Marcelline Aboh (1940-2017), une comédienne béninoise.

Toponyme 

 Aboh, un village du Cameroun dans la commune de Belo ;
 Aboh, un village du Cameroun dans la commune de Fundong ;
 Aboh, un village du Cameroun dans la commune de Juabum.